Trench steht für:

 Trench Railways, Militäreisenbahn im Grabenkrieg
 Trenchcoat, mittellanger bis langer Regenmantel

Technik:

 Trenching, Oberbegriff für Technologien und Verfahren zur Grabenherstellung z. B. durch Grabenfräsen
 Trench-Technik, ein Prozess zur Herstellung von Halbleitern

Berge, Täler, Gebirge, ...:

 Trench-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Rocky Mountain Trench, Grabensystem westlich der Rocky Mountains

Musik:

 Trench (Album), das fünfte Studioalbum des Duos Twenty One Pilots

Personen:
 Christian Trentsch (1605–1677), deutscher didaktischer Logiker und Metaphysiker
 David Trench (1915–1988), britischer Regierungsbeamter
 Fiachra Trench (* 1941), irischer Musiker, Arrangeur, Songschreiber und Komponist von Filmmusik
 Herbert Trench (1865–1923), irischer Lyriker
 Kaeson Trench (* 2000), kanadisch-barbadischer Fußballspieler
 Martin Edward Trench (1869–1927), US-amerikanischer Marineoffizier
 Nicholas Le Poer Trench, 9. Earl of Clancarty (* 1952), britischer Politiker
 Nigel Trench, 7. Baron Ashtown (1916–2010), britischer Diplomat